A Escola Estadual Professor Doutor Lauro Pereira Travassos é uma escola do município de São Paulo.

História 
Foi fundada originalmente com o nome Grupo Escolar da Vila Missionária em meados do século 20, no bairro Vila Missionária, na Rua Frei Francisco Ferreira, nº 128, periferia e zona sul da cidade de São Paulo, região de Cidade Ademar.

Foi construída irregularmente em uma área de manancial. Inserida em um contexto de violência e medo, é atribuída como elemento de integração da comunidade, especialmente com projetos educacionais e o supletivo voltado para donas de casa e trabalhadores da terceira idade .  

A escola precisou ser ampliada devido o crescimento demográfico do bairro. Na última década de 90, foi transformada em escola de Ciclo II e Ensino Médio, quando adquiriu o nome atual. 

O patrono foi homenageado pelos cuidados médicos prestados aos moradores. O professor Doutor Lauro Pereira Travassos nasceu em Angra dos Reis, em 1890, e morreu em Manguinhos em 1970, foi um zoólogo brasileiro, especialista em helmintologia e em entomologia. Excursionou pelo território nacional em viagens de estudo. 

Em 2006, os alunos desenvolveram trabalhos para a exposição Só Fridas que aconteceu no Memorial da América Latina.

Em 2009, o projeto Cavalo Nóia, desenvolvido nesta escola pelo professor de Arte Jacson Matos, foi premiado com o Prêmio Arte na Escola Cidadã na categoria Educação de Jovens e Adultos, concedido pelo MEC.

A escola tem cerca de 2.800 alunos e funciona em período integral. Atua como diretor da unidade o professor Agenor Luís Jorge Rocha.

Lauro Pereira Travassos, Professor Doutor
Instituições de ensino médio de São Paulo
Instituições de ensino da cidade de São Paulo